Il gruppo della carpholite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della carpholite 
 Balipholite
 Carpholite
 Ferrocarpholite
 Magnesiocarpholite
 Potassiccarpholite
 Vanadiocarpholite

Note

Collegamenti esterni 
 

Carpholite